Ženská dvouhra National Bank Open 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do singlové soutěže torontského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. V kvalifikaci si účast zajistilo deset tenistek včetně dvou šťastných poražených. Obhájkyní titulu byla světová devětadvacítka Camila Giorgiová z Itálie, kterou ve třetím kole vyřadila Jessica Pegulaová, když Italka nevyužila v závěru třetí sady mečbol.

Česká jednička obhajující finálovou účast Karolína Plíšková v úvodním kole zdolala českou dvojku Barboru Krejčíkovou po setech 6–3 a 6–4. Obě členky první světové dvacítky proti sobě svedly čtvrtý zápas, v němž Plíšková udržela vzájemnou neporazitelnost.

Američanka Serena Williamsová na úvod porazila Nurii Párrizasovou Díazovou, čímž na okruhu vyhrála zápas po 430 dnech. Zároveň se po sestře Venus Williamsové, Martině Navrátilové a Kimiko Dateové-Krummové stala teprve čtvrtou tenistkou, která vyhrála zápas po dosažení 40 let věku. Ve druhém kole podlehla světové dvanáctce Belindě Bencicové. Po utkání vyšel její sloupek v časopise Vogue, v němž oznámila ukončení profesionální kariéry na US Open 2022. 

Vítězkou se stala patnáctá nasazená Rumunka Simona Halepová, jež ve finále za 2.16 hodiny zdolala brazilskou světovou čtyřiadvacítku Beatriz Haddad Maiovou po třísetovém průběhu 6–3, 2–6 a 6–3. V probíhající sezóně si po triumfu na Melbourne Summer Set připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo dvacátý čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a devátý v kategorii WTA 1000, počítáno včetně její předchůdkyně WTA Premier 5 & Mandatory. Na Canada Masters 30letá Halepová navázala na montrealské trofeje z let 2016 a 2018 a poprvé v kariéře si z jediného turnaje odvezla třetí vavřín. Poprvé od 8. srpna 2021 se vrátila do elitní světové desítky, když se posunula o devět příček na 6. místo. V odehrané části roku 2022 zaznamenala druhý nejvyšší počet 38 výher za 49 vítězstvími Świątekové. V historii kategorie WTA 1000/Premier založené v roce 2009 vyhrála vůbec nejvíce 185 zápasů ze všech tenistek a se Serenou Williamsovou sdílela čelo statistik v počtu osmnácti finále. Haddad Maiová se stala vůbec první Brazilkou ve čtvrtfinále, semifinále i finále turnaje v sérii WTA 1000/Premier. V následném vydání žebříčku WTA debutovala v Top 20 na 16. příčce.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

National Bank Open 2022